De Hongaarse voetbalclub Újpest FC speelt sinds 1927 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Újpest FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1927
|Mitropacup
|1/4
|
|Slavia Praag
|2-6||0-4 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1929
|Mitropacup
|1/4
|
|Sparta Praag
|6-3||6-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|SK Rapid Wien
|4-4 <small>BW 3-1 ||2-1 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|F
|
|Slavia Praag
|7-3||5-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|1930
|Mitropacup
|1/4
|
|AS Ambrosiana Milaan
|6-6 <small>BW 3-5||2-4 (T)|| 4-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1932
|Mitropacup
|1/4
|
|First Vienna FC
|4-6||3-5 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1933
|Mitropacup
|1/4
|
|Juventus FC
|4-10||2-4 (T)|| 2-6 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1934
|Mitropacup
|1/8
|
|FK Austria Wien
|4-2||2-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Juventus FC
|2-4||1-3 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1935
|Mitropacup
|1/8
|
|ACF Fiorentina
|3-6||0-2 (T)|| 3-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1936
|Mitropacup
|1/8
|
|AC Torino
|5-2||0-2 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|SK Prostějov
|3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FK Austria Wien
|3-7||1-2 (T)|| 2-5 (U)
|-
|1937
|Mitropacup
|1/8
|
|Venus Boekarest
|10-5||6-4 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|FK Austria Wien
|5-7||4-5 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1938
|Mitropacup
|1/8
|
|Rapid Boekarest
|4-5||4-1 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1939
|Mitropacup
|1/4
|
|Ambrosiana-Inter
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Beogradski SK
|9-5||2-4 (U)|| 7-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Ferencvárosi FC
|6-3||4-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1940
|Mitropacup
|1/4
|
|HŠK Građanski Zagreb
|0-5||0-4 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1958/60
|Jaarbeursstedenbeker
|1/8
|
|Zagreb XI
|3-4||2-4 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1960
|Mitropacup
|Groep
|
|ACF Fiorentina
|2-1||0-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1960/61
|Europacup I
|1R
|
|Rode Ster Belgrado
|5-1||2-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|SL Benfica
|4-7||2-6 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1960/61
|Jaarbeursstedenbeker
|1/8
|
|Birmingham City FC
|3-5||2-3 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1961/62
|Europacup II
|1R
|
|Floriana FC
|15-3||5-2 (U)|| 10-2 (T)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|1/8
|
|AFC Ajax
|4-3||1-2 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Dunfermline Athletic FC
|5-3||4-3 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|ACF Fiorentina
|0-3||0-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1962/63
|Europacup II
|1R
|
|Zagłębie Sosnowiec
|5-0||5-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|AC Napoli
|2-2 <small>BW 1-3 <Lausanne||1-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1963/64
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|SC Leipzig
|3-2||0-0 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|Lokomotiv Plovdiv
|3-1||0-0 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Valencia CF
|5-6||2-5 (U)|| 3-1 (T)
|-
|1965/66
|Jaarbeursstedenbeker
|2R
|
|Everton FC
|4-2||3-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|1. FC Köln
|6-3||2-3 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Leeds United AFC
|2-5||1-4 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1967
|Mitropacup
|1/8
|
|Slovan Bratislava
|6-2||5-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|FK Sarajevo
|7-2||2-1 (U)|| 5-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FK Austria Wien
|5-1||3-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|F
|
|Spartak Trnava
|4-5||3-2 (T)|| 1-3 (U)
|-
|1968
|Mitropacup
|1/8
|
|Wiener Sport-Club
|7-2||6-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|FK Austria Wien
|6-3||2-2 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Rode Ster Belgrado
|2-4||1-0 (T)|| 1-4 (U)
|-
|1968/69
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Union Luxemburg
|walkover || ||
| rowspan="6"|18.0
|-
|
|
|2R
|
|Aris FC
|11-2||2-1 (U)|| 9-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Legia Warschau
|3-2||1-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Leeds United AFC
|3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Göztepe Izmir
|8-1||4-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Newcastle United FC
|2-6||0-3 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|FK Partizan
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Club Brugge
|5-5 <small>u||2-5 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|FC Carl Zeiss Jena
|0-4||0-1 (U)|| 0-3 (T)
|-
|1970/71
|Europacup I
|1R
|
|Rode Ster Belgrado
|2-4||2-0 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1971/72
|Europacup I
|1R
|
|Malmö FF
|4-1|| 4-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1/8
|
|Valencia CF
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Celtic FC
|2-3||1-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1972/73
|Europacup I
|1R
|
|FC Basel
|4-3||2-0 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1/8
|
|Celtic FC
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Juventus FC
|2-2 <small>u||0-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1973/74
|Europacup I
|1R
|
|Waterford FC
|6-2||3-2 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|1/8
|
|SL Benfica
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Spartak Trnava
|2-2 <small>(4-3 ns) ||1-1 (U)|| 1-1 nv (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Bayern München
|1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1974/75
|Europacup I
|1R
|
|Levski-Spartak Sofia
|7-1||3-0 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Leeds United AFC
|1-5||1-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1975/76
|Europacup I
|1R
|
|FC Zürich
|5-5 <small>u||4-0 (T)|| 1-5 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|SL Benfica
|5-6||2-5 (U)|| 3-1 (T)
|-
|1976/77
|UEFA Cup
|1R
|
|Athletic Bilbao
|1-5||1-0 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1977/78
|UEFA Cup
|1R
|
|LASK Linz
|9-3||2-3 (U)|| 7-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Athletic Bilbao
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1978/79
|Europacup I
|1R
|
|TJ Zbrojovka Brno
|2-4||2-2 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1979/80
|Europacup I
|1R
|
|ASVS Dukla Praag
|3-4||3-2 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1980/81
|UEFA Cup
|1R
|
|Real Sociedad
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1982/83
|Europacup II
|1R
|
|IFK Göteborg
|4-2||1-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|Real Madrid CF
|1-4||1-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1983/84
|Europacup II
|1R
|
|AEK Athene
|4-3||0-2 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1/8
|
|1. FC Köln
|5-5 <small>u||3-1 (T)|| 2-4 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Aberdeen FC
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 nv (U)
|-
|1987/88
|Europacup II
|1R
|
|FC Den Haag
|2-3||1-0 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1988/89
|UEFA Cup
|1R
|
|ÍA Akranes
|2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|Girondins de Bordeaux
|0-2||0-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1990/91
|Europacup I
|1R
|
|SSC Napoli
|0-5||0-3 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1992/93
|Europacup II
|1R
|
|AC Parma
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|FC Košice
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|RC Strasbourg
|0-5||0-3 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1997/98
|UEFA Cup
|1Q
|
|KÍ Klaksvík
|9-2||6-0 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2Q
|
|Aarhus GF
|2-3||0-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|1998/99
|Champions League
|1Q
|
|Zimbru Chisinau
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="3"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|SK Sturm Graz
|2-7||0-4 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1R
|
|Club Brugge
|2-7||0-5 (T)|| 2-2 (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|Vojvodina Novi Sad
|1-5||0-4 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|Q
|
|KÍ Klaksvík
|3-2||2-2 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|1R
|
|Paris Saint-Germain
|0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|2Q
|
|Servette FC Genève
|5-1||3-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|VfB Stuttgart
|1-7||1-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1Q
|
|FC Vaduz
|1-4||0-4 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2009/10 || Europa League || 2Q
| || Steaua Boekarest ||1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2018/19 || Europa League || 1Q
| || Neftçi Bakoe ||5-3||1-3 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|1.0
|-
| || || 2Q || || Sevilla FC || 1-7|| 0-4 (U)|| 1-3 (T)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||FC Vaduz || 5-2 || 2-1 (T) || 3-1 (U) ||rowspan="2"|2.0
|-
| || || 3Q ||  || FC Basel || 1-6 || 1-2 (T) || 0-4 (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 144.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Újpest FC
Újpest FC